Шта́мбергер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Штамбергер, Габриэла (1910—2005) — немецкая коммунистка, лектор издательства Dietz Verlag в ГДР.
 Штамбергер, Фридрих (1908—1978) — немецкий геолог, антифашист. Жертва сталинских репрессий.